Aleksej Gusarov – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio russo
 Gennadij Gusarov – calciatore sovietico
 Nikolaj Gusarov – regista sovietico